Palmar de Varela kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Palmar de Varela (ort), Atlántico, 
 Palmar de Varela (kommun), Atlántico,